

Населені пункти та їхні частини
 Маґдаленка — село в гміні Добрч Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Маґдаленка — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Маґдаленка — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Маґдаленка — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Маґдаленка — частина села Дембовець-Великий в гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Маґдаленка — осада в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки